Wutzow ist der Name folgender Orte:
 Wutzow (Görzke), Gemeindeteil der Gemeinde Görzke in Brandenburg
 Wutzow, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Osówko (Tychowo)